Hans Ludvig Forssell (1843, Gävle - 1901, Graubünden), een Zweeds historicus, auteur
 Mikael Kaj Forssell (* 1981, Steinfurt), een in Duitsland-geboren Fins betaald voetballer